Польковице:

 Польковице — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Польковицкий повят.
 Польковице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Польковицкий повят, Нижнесилезское воеводство.